Norasia Samantha bezeichnet:

 Norasia Samantha (Schiff, 1985), ein Containerschiff, „Schiff der Zukunft“
 Norasia Samantha, ein Containerschiff, siehe Fast Feeder Containership